Vor den Olympischen Sommerspielen 2008 wurden im Badminton zahlreiche Qualifikationsturniere ausgetragen.

Qualifikationskriterien
Hauptqualifikationskriterium war die Badminton-Weltrangliste mit Stand vom 1. Mai 2008. Qualifiziert waren automatisch jeweils 38 Starter in den Einzeldisziplinen und jeweils 16 Starter in den Doppeldisziplinen:
Plätze 1–4, insofern das NOC nicht schon drei Startplätze in der jeweiligen Disziplin belegt.
Plätze 5–16, insofern das NOC nicht schon zwei Startplätze in der jeweiligen Disziplin belegt.
Plätze 17 bis zum Erreichen der maximalen Starterzahl, insofern das NOC nicht schon einen Startplatz in der jeweiligen Disziplin belegt.

Jedem Kontinentalverband wurde des Weiteren ein Startplatz für den am höchsten platzierten Starter pro Disziplin garantiert, insofern der Platz nicht schon durch die Weltrangliste gesichert war. Befindet sich kein Starter in der Rangliste, so erhielt der letzte Sieger der kontinentalen Meisterschaften das Startrecht. Dem Gastgeber wurden mindestens zwei Startplätze eingeräumt. Zwei Wildcards durften durch die IOC Tripartite Commission vergeben werden.

Startplätze

Qualifizierte Sportler
(Pink: Startrecht nicht wahrgenommen)

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Qualifikanten aus D/A/CH 
Klein ist jeweils angegeben, wann die Qualifikanten ausgeschieden sind.

 Deutschland
 Marc Zwiebler (Herreneinzel) 1/16-Finale
 Xu Huaiwen (Dameneinzel) Viertelfinale
 Juliane Schenk (Dameneinzel) 1/64-Finale
 Kristof Hopp (Mixed) 1/16-Finale
 Birgit Overzier (Mixed) 1/16-Finale
 Österreich
 Simone Prutsch (Dameneinzel) und Jürgen Koch (Herreneinzel) erfüllten zwar die internationalen Richtlinien, doch wurden sie vom nationalen Verband nicht aufgestellt.
 Schweiz
 Jeanine Cicognini (Dameneinzel) 1/32-Finale
 Christian Bösiger (Herreneinzel) 1/32-Finale

Einzelnachweise

Olympische Sommerspiele 2008
Qualifikation
Badminton 2008